Die Abfahrt im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 12. Februar in Sestriere Borgata auf der Kandahar Banchetta ausgetragen. Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 800 Meter und war 3,3 Kilometer lang.

Die Goldmedaille gewann der Franzose Antoine Dénériaz mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 109,2 km/h. Silber ging an den Österreicher Michael Walchhofer und Bronze an Bruno Kernen aus der Schweiz.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Abfahrt (Männer)
Sportveranstaltung in Sestriere